Westmore – comune nello Stato del Vermont, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bud Westmore – truccatore statunitense
 Perc Westmore – truccatore britannico
 Wally Westmore – truccatore statunitense